Brooksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brooksville (Blount County, Alabama)
 Brooksville (Morgan County, Alabama)
 Brooksville (Florida)
 Brooksville (Georgia)
 Brooksville (Kentucky)
 Brooksville (Maine)
 Brooksville (Mississippi)
 Brooksville (Oklahoma)
 Brooksville (South Carolina)
 Brooksville (Vermont)

Siehe auch:
 Brookville